Athies puede referirse a:

 Athies, comuna francesa situada en Paso de Calais.
 Athies, comuna francesa situada en Somme.